Ernst Toch, Oostenrijks-Amerikaans componist, muziektheoreticus, filosoof en muziekpedagoog
 François Toch, Belgisch syndicalist en politicus